Congonhas může být:
 Congonhas – město v brazilském spolkovém státě Minas Gerais
 Congonhas (letiště) – jedno ze čtyř komerčních letišť v brazilském městě São Paulo